Carl Sagan

Outros
2709 Sagan
Sagan (cratera)

Desambiguações de sobrenomes